Andebol 1 predstavlja najviši razred rukometnog prvenstva za muškarce u Portugalu. Liga je kao Campeonato Português de Andebol osnovana 1951. godine.

Dosadašnji prvaci

Vječna ljestvica 

 zaključno sa sezonom 2016./17

Divisão de Elite  
Početkom 2000.-ih su najbolji portugalski klubovi osnovali Liga Portuguesa de Andebol, koja je bila zatvorenog tipa. Potom je kao reakciju na njihovo natjecanje, Portugalski rukometni savez (Federação de Andebol de Portugal) dotadašnju drugu ligu promovirao u prvu te je nazvao Divisão de Elite te prvake lige proglasio prvacima Portugala. Ova liga je trajala do sezone 2005./06., nakon koje je savez odlučio kao prvake priznavati prvake Liga Portuguesa de Andebol.

Poveznice 
  službene stranice
 Prvenstvo Portugala u velikom rukometu

Izvori 
 sports123.com, Portugalsko rukometno prvenstvo
  bundesligainfo.de, rukomet u Portugalu
  Prvaci portugalskihrukometnih natjecanja
 the-sports.org, popis pravaka Portugala u rukometu

Rukomet u Portugalu
Prvoligaška rukometna natjecanja
Portugalska prvoligaška natjecanja